Exempt steht für:
 militärischer Status, siehe Exempt (Militär)
 Begründung eines rechtlichen Sonderstatus, siehe Exemtion 
 Germigny-l’Exempt, französische Gemeinde, siehe Liste der Gemeinden im Département Cher